Playmobil — линия игрушек, игровые наборы с элементами конструктора, произведенная немецкой группой Brandstätter. В основе — оригинальные человечки Playmobil. Игрушки объединены в различные тематические серии: город, ферма, полиция, пожарная команда, отдых, приключения, космос, замки, пираты и т. д. Штаб-квартира компании находится в городе Цирндорф, Германия.

История 
 В 1876 году Андреас Брандштеттер открыл в г. Фюрт (Бавария) фабрику для производства декоративных замков и штуцеров. В 1921 году компания Brandstätter Group переехала в соседний городок Цирндорф, в котором до сих пор находится её штаб-квартира.
 В 1952 году в компанию пришёл Хорст Брандштетер, правнук основателя. Начинал с работы формовщика. Встав у руля Brandstätter Group, открыл в компании новую эру: акцент стал делаться на производстве игрушек, а основным материалом выбран пластик.

 В 1958 году простой пластиковый обруч, хула-хуп, привёл Brandstätter Group к сенсационному успеху. В этом же году молодой работник мебельной лавки Ганс Бек, который в свободное время в качестве хобби мастерил детскую мебель и игрушки, подал заявление на соискание должности дизайнера-разработчика игрушек в Geobra Brandstätter.

 В 1971 году Ганс Бек показал Хорсту Брандштеттеру первого деревянного человечка Playmobil ростом 7,5 см — чтобы его было удобно держать в детской ручке. Владелец компании встретило эту идею сдержанно.
 Нефтяной кризис 70-х вынудил компанию прекратить производство игрушек, которые требовали большого количества дорогих материалов. Было принято решение развивать концепцию PLAYMOBIL.
 В 1974 году были представлены первые фигурки PLAYMOBIL: рыцарь, строитель и индеец.
 В 1976 году филиал на Мальте взял на себя изготовление фигурок, которые состояли из семи компонентов и собирались вручную.
 В 1980-е годы произошёл триумф PLAYMOBIL: открываются всё новые офисы в Европе и Северной Америке.
 В 2000 г. в Цирндорфе, недалеко от Нюрнберга, открылся грандиозный парк развлечений PLAYMOBIL. Девиз парка - «Давайте жить активнее». Отсутствие пассивных аттракционов – идея основателя парка, владельца компании Хорста Брандштеттера, обеспокоенного проблемой недостатка движения у детей.

 К 2011 году товарооборот компании составил 564 млн евро, что побило рекорды продаж всех игровых компаний мира. В 2012 году введены в строй новый современный многоуровневый склад и новый литейный завод в г. Дитенхофен. Общий объем инвестиций составил 25 млн евро.

 К 2016 году по всему миру было продано 2.9  млрд человечков PLAYMOBIL. Всего же с момента их появления (в 1974) было разработано и запущено в производство более 5100 различных тематических фигурок .

Интересные факты 
 В отличие от основного конкурента, LEGO, PLAYMOBIL делает акцент именно на игре, а не на конструировании.
 Хорст Брандштеттер запретил выпускать человечков-солдат, военную технику и оружие, копирующих милитаристские изобретения XX века. Вне запрета только такие исторические персонажи, как римский легионер, ковбой, пират и пр.

 Некоторые фигурки PLAYMOBIL выпускаются в ограниченном количестве, отчего их очень трудно найти. Благодаря этому зародилось большое количество сообществ коллекционеров по всему миру. Активность фанов также включает в себя кастомизацию, военные игры и даже создание фото-историй и игровых фильмов.

 На основе игрушек, разноцветный имидж и название взяла французская ню-метал группа Pleymo.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт PLAYMOBIL
 История компании PLAYMOBIL
 Основатели PLAYMOBIL

Производители игрушек Германии